14-й выпуск Тура Юты — шоссейной многодневной велогонки по дорогам американского штата Юта. Гонка проводилась с 6 по 12 августа 2018 года в рамках UCI America Tour 2018. Победителем, выиграв три горных этап, стал американский велогонщик Сепп Кусс из .

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 5 команд категории UCI WorldTeam. Также были приглашены 5 проконтинентальных команд и 6 континентальных. На старт соревнования вышли 117 спортсменов. До финиша доехали 94 гонщика.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов (включая пролог) общей протяжённостью 863,9 километра.

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Юты 2018 на FirstCycling
 

2018 год в велоспорте
Спорт в США в 2018 году
Август 2018 года